Ženská dvouhra National Bank Open 2021 probíhala v první polovině srpna 2021. Do singlové soutěže montréalského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistek. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Kanaďanka Bianca Andreescuová, kterou ve třetím kole vyřadila Tunisanka Ons Džabúrová.

Vítězkou se stala nenasazená Italka Camila Giorgiová, jež ve finále zdolala za 1.40 hodin českou turnajou čtyřku Karolínu Plíškovou po dvousetovém průběhu  6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si připsala první turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour, ale první od Upper Austria Ladies Linz 2018 a premiérové ve vyšší kategorii než WTA International (WTA 250). Vzájemnou bilanci snížila na 4:5, když ovládla třetí vzájemný zápas v sezóně. Cestou pavoukem ztratila jenom jeden set, který jí v semifinále odebrala Jessica Pegulaová. Na její raketě dohrály kromě Plíškové ještě tři další nasazená hráčky – Mertensová, Kvitová a Gauffová. Na Canada Masters se stala jako 71. hráčka hodnocení nejníže postavenou vítězkou od roku 2011, kdy triumfovala 80. v pořadí Serena Williamsová. Bodový zisk jí zajistil návrat mezi nejlepších 35 tenistek světa. Plíšková naopak prohrála i své třetí finále v sezóně.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

National Bank Open 2021